Serenade (anglicky serenáda) může znamenat:

 Serenade (britská hudební skupina) – britská doom metalová kapela
 Serenade (italská hudební skupina) – italská gothic metalová kapela
 Serenade (album, Neil Diamond) – album amerického zpěváka Neila Diamonda